A categoria mais de 67 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputada no Pavilhão 4A do Complexo Esportivo Riocentro com 11 taekwondistas, cada uma representando um país.

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Mais de 67 kg feminino